Explore2fs è un programma per Microsoft Windows che permette di visualizzare, copiare e modificare il contenuto di una partizione ext2 o ext3. È particolarmente utile per i sistemi dual boot con GNU/Linux e Microsoft Windows.

Collegamenti esterni
 

Software di sistema
Software per Microsoft Windows